Мигаль — украинская фамилия.

 Мигаль, Андрей Иванович (1910—1963) — Герой Советского Союза.
 Мигаль, Борис Кириллович (1927—2010) — украинский историк.
 Мигаль, Денис Александрович (род. 1985) —  белорусский гребец (академическая гребля).
  (1937—1983) — украинская оперная певица.
 Мигаль, Павел Константинович (1903—1986) — советский украинский учёный, химик, профессор.
 Мигаль, Роман Степанович (1911—1939) — военный и политический деятель.
 Мигаль, Тарас Степанович (1920—1982) — писатель, публицист.